Liebchen ist der Familienname folgender Personen:

 Gunther Liebchen besser bekannt als Gunther von Hagens (* 1945), deutscher Anatom, Hochschullehrer und Unternehmer
 Jens Liebchen (* 1970), deutscher Fotograf